Leão II (imperador) (†474) - imperador bizantino de 18 de janeiro até sua morte, em 17 de novembro de 474.
 Papa Leão II (†683) - Papa de agosto de 682 a julho de 683.
 Leão II de Constantinopla (séc. XII) - foi o patriarca grego ortodoxo de Constantinopla por um breve período em 1189.
 Leão II da Arménia (†1219) - Príncipe das Montanhas desde 1187 e o primeiro rei arménio da Cilícia, desde 6 de Janeiro de 1199 até à sua morte. É, por vezes, chamado de Leão I.
 Leão III da Arménia (†1289) - Rei arménio da Cilícia. É, por vezes, chamado de Leão II.

Desambiguações de antropônimos